Confession steht für:

 den US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 1937, siehe Confession (1937)
 den deutsch-britisch-französischen Spielfilm aus dem Jahr 2012, siehe Confession (2012)
 eine australische Metalcore-Band aus Melbourne, siehe Confession (Band)
 ein Album der Band Ill Niño

Siehe auch:
 Confessions